Michael Francis O'Halloran – calciatore scozzese

Cinema 
Michael O'Halloran – film del 1923 diretto da James Leo Meehan
Michael O'Halloran – film del 1937 diretto da Karl Brown
Michael O'Halloran – film del 1948 diretto da John Rawlins